Julie Harris peut désigner :
 Julie Harris (1921-2015), costumière anglaise ;
 Julie Harris (1925-2013), actrice américaine.

Voir aussi